Die Abkürzung HWR steht für:
 Hauswirtschaftsraum, im Immobilienbereich die Bezeichnung für den Raum für Waschmaschine, Trockner, Lebensmittelregale usw.
Heavy Water Reactor, die englische Bezeichnung für einen Schwerwasserreaktor
 Hereford and Worcester, Grafschaft in England, Chapman-Code
 Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, eine staatliche Hochschule für Wirtschaftswissenschaften und Recht in Berlin
Hochwasserrückhaltebecken, eine Stauanlage, die die Abflussmenge eines Fließgewässers bei Hochwasser regulieren soll; siehe Rückhaltebecken
Hot-Wet-Rock, ein Verfahren zur Nutzung von Erdwärme, siehe Hot-Dry-Rock-Verfahren und Geothermie
Hüttenwerk Rheinhausen, ein ehemaliges Stahlwerk am linken Niederrhein.

HWR